Olmedilla puede referirse a:

 la localidad española de Olmedilla de Alarcón, en la provincia de Cuenca;
 el meteorito de Olmedilla de Alarcón, caído en 1929 en esta misma localidad;
 un nombre común de la planta Carpinus betulus.